Гондурас — государство в Центральной Америке. Также может означать:

 Британский Гондурас — бывшая британская колония в Северной Америке
 (11055) Гондурас — типичный астероид главного пояса, который был открыт 8 апреля 1991 года.
 «Гондурас» — песня из репертуара Лолиты Милявской и Аркадия Инина.